Милан Јованић (Земун, 27. јул 1977) српски је писац.

Биографија 
Милан Јованић је детињство провео у околини Шапца. По занимању је дипломирани правник. Такође је студирао историју уметности. У младости је писао поезију и радио као стални сарадник за српска издања магазина Cosmopolitan и Playboy. Текстови су му објављивани и у другим штампаним медијима. Његов први роман Туђи сан штампан је 2020. године као запажен наслов издавачке куће Магнус. Крајем 2021. године објављује свој други роман Извод из књиге венчаних. Једно време је живео на острву Малта. Ожењен је, отац троје деце. Живи и ради у Београду.

Дела 
Романи
 Туђи сан, роман (2020)  
 Извод из књиге венчаних, роман (2021)  

Поезија
 Лутања (1996) 
 Мама, вашег сина нешто дивно боли (1998)

Извори

Спољашње везе 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1977.
Земунци
Српски књижевници
Српски песници
Српски правници